Celebrate! -  representou a Suíça no Festival Eurovisão da Canção 2004
 Celebrate (canção de Daria Kinzer)
 Celebrate (canção de Mika)

Desambiguação